Andrea da Firenze (componist) (?-1415), Italiaans componist en organist
 andere naam voor Andrea di Bonaiuto (ca. 1343 - ca. 1377), Italiaans schilder